Il doppio del Toray Pan Pacific Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Lisa Raymond e Samantha Stosur erano le detentrici del titolo, ma Vania King e Nadia Petrova le hanno battuto in finale 6–1, 6–4.

Teste di serie

  Katarina Srebotnik /  Ai Sugiyama (primo turno)
  Lisa Raymond /  Samantha Stosur (finale)

  Casey Dellacqua /  Francesca Schiavone (semifinali)
  Chia-jung Chuang /  Su-wei Hsieh (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Toray Pan Pacific Open 2008